Charles Dupasquier (1804-1880), avocat et homme politique français ;
 Gaspard Alphonse Dupasquier (1793-1848), médecin, pharmacien et chimiste français ;
 Jason Dupasquier (2001-2021), pilote de vitesse moto suisse ;
 Louis Dupasquier (1800-1870), architecte français ;
 Pierre Dupasquier (1937-), dirigeant français de sport automobile.